Arbaji ist der Familienname folgender Personen:
 Khalil Arbaji (* 1947), syrischer Sportschütze
 Pierre Arbaji, libanesischer Segler